Sallen peut désigner :
 Sallen, commune française ;
 Saint-Martin-de-Sallen, ancienne commune française ;

Voir aussi 
 
 Saleen